

Onomastica
Nelli – variante del nome proprio di persona Nell

Persone
Nelli, pseudonimo di Francesco Cipriani Marinelli (1905-1990) – commediografo, sceneggiatore e regista teatrale italiano
 Alberto Nelli (1979) – cantautore italiano
 Alessandro Nelli (1842-1903) – imprenditore italiano, fondatore della Fonderia Nelli
 Barbara Nelli (...) – attrice italiana
 Divier Nelli (1974) – scrittore italiano
 Ferdinando Nelli Feroci (1946) – ambasciatore italiano, commissario europeo nella Commissione Barroso II
 Francesco Nelli (1363–...) – religioso e notaio italiano, amico di Francesco Petrarca
 Gabriele Nelli (1993) – pallavolista italiano
 Giovan Battista Nelli ((1661-1725) – architetto italiano
 Herva Nelli (1909-1994) – soprano italiano naturalizzato statunitense
 Iacopo Angelo Nelli (1673-1767) – commediografo italiano
 Lido Nelli (1915–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Lorenzo Nelli (1808-1898) – magistrato, giurista e politico italiano
 Ottaviano Nelli (1375-1444) – pittore e miniaturista italiano
 Paolo Nelli (1968) – scrittore italiano
 Piero Nelli (1926-2014) – regista, scrittore e autore televisivo italiano
 Pietro Nelli (?–1419) – pittore italiano
 Pietro Nelli (1672-1740) – pittore italiano
 Pietro Nelli (1511-1572) – poeta italiano
 Plautilla Nelli, al secolo Polissena de' Nelli (1524-1588) – religiosa e pittrice italiana
 René Nelli (1906-1982) – poeta, filosofo e storico francese
 Sergio Nelli (1954-2022) – scrittore italiano
 Victor Nelli Jr. (...) – regista e produttore televisivo statunitense

Pagine correlate
Nalli
Nolli